Hanover bezeichnet den Namen zahlreicher Orte

in Deutschland:
 eine ältere und auch die englische Schreibweise der deutschen Stadt Hannover, siehe auch Hannover (Begriffsklärung)

in Chile:
 Hanover (Insel) und Hanover-Archipel in der Provinz Última Esperanza

in England:
 ein Stadtviertel von Brighton, siehe Hanover (Brighton)

auf Jamaika:
 Hanover Parish (Landkreis)

in Kanada:
 Hanover (Ontario)
 Hanover (Manitoba)

in Südafrika:
 Hanover (Südafrika)
 Hanover (Ostkap)

in den USA:
 Hanover (Alabama)
 Hanover (Indiana)
 Hanover (Illinois)
 Hanover (Iowa)
 Hanover (Kansas)
 Hanover (New Hampshire)
 Hanover (New Jersey)
 Hanover (New Mexico)
 Hanover (New York)
 Hanover (Maine)
 Hanover (Maryland)
 Hanover (Massachusetts)
 Hanover (Michigan)
 Hanover (Minnesota)
 Hanover (Ohio)
 Hanover (Pennsylvania)
 Hanover (Tennessee)
 Hanover (Virginia)
 Hanover (West Virginia)
 Hanover (Wisconsin), im Rock County

Hanover ist der Familienname von:

 Siegmund Hanover (1880–1964), deutsch-israelischer Rabbiner in Würzburg, Köln und New York

Siehe auch:
 Hanover Township

ja:ハノーファー (曖昧さ回避)